Kostelů zasvěcených svatému Augustinovi je více:

Česko
 Kostel svatého Augustina (Brno)
 Kostel svatého Augustina (Lužice)
 Kostel svatého Augustina (Sovinec)
 Kostel svatého Augustina (Strahovice)
 Kostel svatého Augustina (Syrovice)
 Kostel svatého Augustina (Valtice)
 Kostel svatého Augustina (Vrchlabí)

Filipíny
 Kostel svatého Augustina (Manila)

Francie
 Kostel svatého Augustina (Paříž)

Rakousko
Kostel svatého Augustina (Vídeň)